Der Fußballer des Jahres in Dänemark wird seit 1963 unter der Leitung der dänischen Spielervereinigung von den dänischen Spielern gewählt. Seit 2006 gibt es außerdem eine vom Fernsehsender TV 2 und dem dänischen Fußballverband vergebene Auszeichnung.

Jens Petersen war 1963 der erste dänische Spieler, der ausgezeichnet wurde. 1975 wurde mit Henning Munk Jensen der erste Spieler zum zweiten Mal mit der Auszeichnung bedacht, nachdem ihm 1968 zum ersten Mal der Titel zuerkannt worden war.

Rekordtitelträger ist Christian Eriksen mit fünf Auszeichnungen als herausragender dänischer Spieler. Brøndby IF ist der Verein mit den meisten ausgezeichneten Spieler: Insgesamt achtmal wurde die Auszeichnung an einen Akteur vergeben, der im Jahr der Titelvergabe im Kader des Klubs stand.

Bisherige Titelträger

Spielervereinigung

TV 2

Frauen

Weblinks 
 Siegerliste bei der dänischen Spielervereinigung
 Siegerliste beim dänischen Fußballverband
 Siegerliste der Frauen beim dänischen Fußballverband

Danemark
 

Erstverleihung 1963